Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1947 () проводился в городе Сент-Джон (Нью-Брансуик) c 3 по 6 марта 1947 года. Турнир проводился в 18-й раз. В провинции Нью-Брансуик и городе Сент-Джон чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (11-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Jimmy Welsh, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Frenchy D'Amour), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Garnet Campbell).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, выходящие в тай-брейк за 2-е место

Итоговая классификация

Примечания 

1947
Спортивные соревнования в Сент-Джоне
Спорт в Канаде в 1947 году
Март 1947 года